

Architettura 
 Castel Thurn (in tedesco Burgruine Thurn) – castello che si trova presso Monguelfo (Italia)
 Schloss Thurn – nome tedesco del Castel Tor, castello si trova presso San Martino in Badia (Italia)

Persone 

 Thurn und Taxis – famiglia nobiliare tedesca

Geografia

Austria 
 Thurn – comune nel distretto di Lienz (Tirolo)
 Thurn – frazione di Puch bei Hallein, comune nel distretto di Hallein (Salisburghese)

Germania 
 Thurn – frazione di Heroldsbach, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)

Repubblica Ceca 
 Thurn – antico nome tedesco di Tuřany, comune nel distretto di Cheb (Karlovy Vary)

Pagine correlate 
 Turn – pagina di disambiguazione